Erma, een plaats in New Jersey
 ERMA, Erfurter Maschinenfabrik